Pseudodiplodia är ett släkte av svampar. Pseudodiplodia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudodiplodia